Козенца — город в Италии.
 Козенца — провинция в Италии.
 Козенца, Джузеппе (1788—1863) — итальянский кардинал.